Махома има више значења:

 Махома (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Махома (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику